Nyström är ett vanligt svenskt efternamn. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) bars det den 31 december 2012 av 13 301 personer bosatta i Sverige (en av dessa bokförd med den dansk-norska stavningen Nystrøm).
Detta gav namnet 2012 plats nummer 54 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Nyström eller med varianter av detta namn

A
 Abraham Bengtsson Nyström (1789–1849), byggmästare och ekonomidirektör
 Aina Nyström (1926–2013), textil- och mosaikkonstnär
 Alexander Nyström (1869–1926), finländsk arkitekt
 Alfred Nyström (1844–1897), skulptör
 Allis Nyström  (född 1993), basketspelare
 Anders Nyström (skådespelare) (1933–2022), skådespelare
 Ann Christine Nyström (1944–2022), finländsk sångerska
 Anna Nyström-Mässrur (1849–1913), missionär i Östturkestan och Persien
 Anton Nyström (1842–1931), läkare
 August Nyström (1814–1886), byggmästare, arkitekt
 Axel Nyström, flera personer
Axel Nyström (1793–1868), arkitekt
Axel Fredrik Nyström (1832–1894), arkitekt

B
 Bengt Nyström (museiman) (född 1937), konstvetare och museiman
Bengt E. Nyström (1886–1959), poet och lärare
 Bertil Nyström, flera personer
Bertil Nyström (brottare) (född 1935), brottare
Bertil Nyström (konstnär) (1900–1987), skulptör
Bertil Nyström (ämbetsman) (1883–1950), ämbetsman
Bibi Nyström (1925–2010), sångare och skådespelare
Björn Nyström (född 1957), musiker
Bob Nystrom (född 1952), svensk-kanadensisk ishockeyspelare
Bror Nyström (1916–1991), politiker

C
 Carita Nyström (1940–2019), finlandssvensk författare
 Carl Nyström (1839–1913), läkare, politiker
 Carl Nyström (fotbollsspelare) (född 1990)
 Carl Alfred Nyström (1831–1891), fysiker
 Carl Axel Nyström (1866–1939), militär och konstnär
 Carl Mauritz Nyström (1819–1903), bankdirektör och politiker
 Cecilia Andrén-Nyström (född 1991), fotbollsledare
 Curt Nyström Stoopendaal (1893–1965), illustratör

D
 Dagmar Nyström-Bergvall (1887–1964), skulptör

E
 Edvard Nyström (1863–1950), veterinär, professor
 Eiler Nystrøm (1874–1948), dansk historiker och arkivman
 Elisabeth Nyström (1848–1889), grundare av Föreningen för sömmerskor
 Elizabeth Nyström (1942–2016), politiker
 Ella Nyström (född 1950), jurist
 Ellen Nyström (född 1993), basketspelare
 Elsa Nyström (1890–1979), finländsk skådespelare
 Eric Nystrom (född 1983), amerikansk ishockeyspelare
 Erik Nyström (1842–1907), missionär
 Erik Nyström (geolog) (1879–1963), geolog, verksam i Kina
 Erik Nyström (ishockeyspelare) (född 1993)
 Eva Nyström (född 1977), triatlet
 Evert Johannes Nyström (1895–1960), finländsk matematiker

F
 Fredrik Nyström, flera personer
 Fredrik Nyström (företagare) (1880–1967)
 Fredrik Nyström (läkare) (född 1963)

G
 Georg Nyström (1865–1942), militär
 Georg Nyström (konstnär) (1861–1944), konstnär, fotograf, trädgårdsmästare och journalist

 Gustaf Nyström (1856–1917), finländsk arkitekt
 Gustaf Nyström (politiker) (1837–1906), militär och politiker
 Gösta Nystroem (1890–1966), tonsättare, musikrecensent
 Gösta Nyström (1906–1988), företagare och uppfinnare

H
 Hampus Nyström (född 1993), barnskådespelare
 Hans Nyström (1903–1979), psykiater
 Harald Nyström (1888–1946), präst
 Harry Nyström, flera personer
 Harry Nyström (ekonom) (född 1936), ekonom, professor i marknadslära
 Harry Nyström (företagare) (1898–1991), elektroingenjör och företagsledare
 Helmtrud Nyström (1939–2021), tysk-svensk grafiker
 Hilding Nyström (född 1921), finländsk bankman och författare
 Hjalmar Nyström (1908–1964), politiker, socialdemokrat
 Hjalmar Nyström (arkitekt) (1870–1955)

I
 Ingemar Nyström (född 1956), konstnär
 Inger Nyström(född 1936), justitieråd
 Ingrid Nyström (1917–1999), poet
 Ivar Nyström (1878–1957), industriman

J
Jan-Olov Nyström (född 1951), skribent
Jenny Nyström (1854–1946), konstnär och illustratör
Joakim  Nyström (född 1963), tennisspelare
Johan Nyström (friidrottare) (1874–1968), långdistanslöpare
Johan Erik Nyström (1822–1889), politiker
Johan Nyström (historiker och politiker) (1855–1918), historiker och politiker
Johan Robert Nyström (1817–1890), byggmästare, arkitekt
 Johannes Nyström (1880–1948), finländsk folkhögskolman
 John Nyström (1865–1938), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 John Nyström (konstnär) (1888–1945)
Jonas Nyström (född 1966), musiker

K
 Kaj Nyström (född 1923), finländsk arkitekt
 Karen Nystrom (född 1969), kanadensisk ishockeyspelare

L
 Laila Nyström (född 1942), sångerska och skådespelare
 Lars Nyström (1925–1990), tecknare och tillsynsman
 Lena Nyström Solberg (född 1957), konstnär
 Lene Grawford Nystrøm (född 1973), norsk-dansk popsångerska
 Lennart Nyström (1908–1997), militär
 Liliane Nystroem (1924–1987), konstnär och kompositör
 Liling Nyström (1913–1977), konstnär, illustratör
 Lorne Nystrom (född 1946), kanadensisk politiker
 Ludvig Nyström (1837–1921), präst och biograf

M
Margareta Nyström (aktiv 1932), friidrottare, löpare
Marina Nyström (född 1985), skådespelare
 Martin Nyström, flera personer
 Martin Nyström (musikkritiker) (född 1955)
 Martin Nyström (politiker) (1845–1916), ämbetsman och politiker
Mats Nyström (född 1962), programledare

N
 Natanael Nyström (1890–1985), ingenjör
 Nils Nyström, flera personer
 Nils Nyström (1873–1947), protokollsekreterare och målare
 Nils Nyström (konstnär) (1922–1977), målare, grafiker och tecknare

O
 Ola Nyström (född 1960), musiker
 Oskar Nyström /1885–1925), finländsk kuplettsångare, kompositör och sångtextförfattare

P
 Patric Nyström (född 1968), reporter och serietecknare
 Per Nyström, flera personer
 Per Nyström (cellist) (född 1968)
 Per Nyström (landshövding) (1903–1993), landshövding
 Per Nyström (limnolog) (född 1960), limnolog
 Per Nyström (överste) (1887–1943)
 Per Olof Nyström (1764–1830), jurist och psalmdiktare
 Per-Olof Nyström (1925–1996), finländsk tecknare och reklamkonstnär
 Peter Nyström, flera personer
 Peter Nyström (basketspelare) (född 1955)
 Peter Nyström (fotbollsspelare) (född 1984)
 Petter Jöransson Nyström (1702–1766), boktryckare
 Psyche Nyström (1917–2006), jurist

Q
Qui Nyström (född 1931), översättare

R
 Ragnar Nyström (1898–1939), finländsk-sovjetisk teaterchef och författare
 Robin Erik Nyström (född 1988), rappare, känd som Mwuana
 Rune Nyström (1925–2004), diplomat
 Ruth Nyström (1890–1984), målare, tecknare och skulptör

S
 Semmy Nyström (1869–1946), illustratör och litograf
 Sixten Nyström (1911–1984), tecknare och författare
 Staffan Nyström (född 1952), språkvetare, professor
 Sten Nyström (1918–1989), militär, tecknare och målare
 Stig Nyström (1919–1983), fotbollsspelare
 Sture Nyström (1914–2000), ingenjör
 Sune Nyström (1919–1999), militär
 Susanne Nyström (född 1982), längdskidåkare och sjuksköterska
 Sven Nyström, flera personer
 Sven Nyström (finländsk konstnär) (1902–1932)
 Sven Nyström (jurist) (1894–1972)

T
 Teodor Nyström (1879–1937), lärare och teolog
 Thomas Nyström, flera personer
 Thomas Nyström (biolog) (född 1960), mikrobiolog
 Thomas Nyström (musiker) (född 1971), musiker och ljudtekniker
 Thomas Nyström (politiker) (1833–1917), militär och politiker

U
Usko Nyström (1861–1925), finländsk arkitekt

V
Valter Nyström (1915–2011), långdistanslöpare
 Viking Nyström (1925–2006), finländsk biolog och tecknare

W
 Waldemar Nyström (1864–1924), landskapsmålare och tecknare
 Waldemar Nyström (1903–1957), konstnär och tecknare

Å
 Åsa Nyström (född 1960), biskop för Luleå stift

Källor 

Svenska efternamn
Svenska släkter